Zeughaus München bezeichnet:
 Zeughaus München (Lothstraße), ehem. landesherrliches Zeughaus, heute Fakultät für Design der Hochschule München
 Münchner Stadtmuseum, ehem. städtisches Zeughaus